Маноло — форма іспаномовного імені Мануель, яка використовується як прізвисько для його носіїв. Може відноситися щодо:

Маноло (скульптор) (1872—1945) — каталонський скульптор.
Маноло Касерес (1949) — іспанський футбольний уболівальник, широко відомий як Маноло-барабанщик.
Мануель Санчес Дельгадо (1965) — іспанський футбольний нападник і футбольний тренер, учасник ЧС-1990.
Маноло Хіменес (1964) — іспанський футбольний захисник і футбольний тренер, учасник ЧС-1990.

Чоловічі імена
Іспанські імена